Адам ( — Сын Земли или человек) и жена Ева (, Хава — живущая или дающая жизнь) — в Библии первые люди на Земле, сотворённые Богом и прародители человеческого рода.

В Пятикнижии () приводится довольно подробное описание жизни первой человеческой пары. Основные сюжетные элементы включают в себя создание Адама и Евы, искушение и грехопадение; изгнание из Эдема; а также последующее расселение людей по миру вне Эдемского сада.

В Ветхом Завете

Сотворение 
В Книге Бытие содержатся два параллельных рассказа о сотворении мира и человека:
 Первый рассказ: ;
 Второй рассказ: .

Согласно первому варианту (), прародители человечества — мужчина и женщина — созданы Богом одновременно после создания всех зверей, птиц и рыб. По Библии, Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (). Священное Писание говорит далее: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» () в конце шестого дня творения, и им дано господствовать над всей землёй и живыми существами ().

Согласно второму варианту, Бог сначала сотворил одного мужчину, затем создал райский сад и поселил в нём мужчину в качестве садовника: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (). Затем Бог создал всех зверей и птиц и привёл их к человеку, чтобы тот выбрал себе из них помощника (). Однако подходящего помощника не нашлось, поэтому Бог усыпил Адама, взял одно из его рёбер и сотворил из него первую женщину — Еву, которая стала женою для первого человека (). «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились».

Грехопадение и изгнание из Эдема 
Среди Эдемского сада было два особых дерева: Дерево Жизни и Дерево познания Добра и Зла. Господь разрешил Адаму есть «от всякого дерева в саду» и лишь плоды от Дерева познания Добра и Зла запретил ему есть, предупредив, что последствием непослушания будет смерть.

Змей же (образ Сатаны), который «был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог», уловками и хитростью убеждал Еву попробовать плод запретного Дерева познания Добра и Зла. Женщина отказывается, говоря, что Бог запретил им есть с этого дерева, так как съевший плод умрёт. Змей же отвечает ей, что она не умрёт: «Вы будете как боги, знающие добро и зло». Наконец, женщина поддалась уговорам змея, нарушив волю Господа, после чего дала попробовать плод и Адаму. В результате, Адам и Ева познали добро и зло, осознали свою наготу и спрятались от Бога.
По словам Иоанна Златоуста, изначала Бог создал этого человека самовластным, иначе он не стал бы наказывать его за преступления заповеди либо награждать за её соблюдение. Грехопадение заключалось в желании человека присвоить себе Божественное право решать, что такое добро и зло. За проступком последовало наказание: Змей был проклят, и обречён ползать на животе и питаться прахом, женщине было определено «в болезни рождать детей» и находиться в подчинении у мужа; мужчине было назначено со скорбью и в поте лица трудиться во все дни жизни его на земле, которая «проклята за него». Люди перестали быть бессмертными и после смерти должны вернуться в землю в виде праха, из которого и был создан Адам.

После этого Бог сделал людям одежду и выслал человека из Эдемского сада «чтобы возделывать землю, из которой он взят». Чтобы люди не смогли вкусить плодов Древа жизни, у входа был поставлен херувим и «пламенный меч обращающийся».

Жизнь после изгнания из Эдема 
Адам познал свою жену Еву, и та родила Каина. Затем Адам ещё раз познал Еву, и она родила второго сына — Авеля (). В 130 лет у них родился третий сын — Сиф (Шета), который, будучи предком Ноя, стал, тем самым, одним из родоначальников всего человечества; потомки же других сынов Адама и Евы погибли во время Всемирного потопа ().

В искусстве

В изобразительном искусстве 
Традиционно изображение Адама можно встретить в четырёх иконографических схемах:
 Сотворение Адама
 Сотворение Евы
 Грехопадение
 Изгнание из рая

Примечания

Ссылки 

Перволюди
Сюжеты Книги Бытия
Адам и Ева
Книга Бытия
Эдем
Авраамичная мифология
Группы католических святых